Люди як боги — науково-фантастичний роман Герберта Уеллса
 Люди як боги (трилогія) — науково-фантастичний роман-трилогія Сергія Снєгова.